Беджаня́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 
 Беджанян, Эмма Давидовна (род. 1984) — армянская певица, выступающая под псевдонимом Эмми.
 Беджанян, Юрий Вартанович (род. 1954) — российский дипломат.